Ла-Пас (, буквально «мир») — іспаномовна назва кількох міст та інших географічних об'єктів в різних країнах:

 Аргентина
 Ла-Пас — департамент у провінції Ентре-Ріос
 Ла-Пас — адміністративний центр департаменту Ла-Пас у провінції Ентре-Ріос
 Ла-Пас — місто у провінції Кордова
 Ла-Пас — департамент у провінції Катамарка
 Ла-Пас — департамент у провінції Мендоса
 Ла-Пас — адміністративний центр департаменту Ла-Пас у провінції Мендоса

 Болівія
 Ла-Пас — де-факто столиця Болівії.
 Ла-Пас — департамент у Болівії

 Гондурас
 Ла-Пас — департамент у Гондурасі
 Ла-Пас — адміністративний центр департаменту Ла-Пас
 Ла-Пас — водоспад

 Мексика
 Ла-Пас — місто в Мексиці, столиця штату Південна Нижня Каліфорнія
 Ла-Пас — 
 Ла-Пас —

 Сальвадор
 Ла-Пас — департамент у Сальвадорі

 США
 Ла-Пас — округ у штаті Аризона, США.